Duhamel är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Antoine Duhamel (född 1925), fransk filmkompositör
 Georges Duhamel (1884–1966), fransk skriftställare
 Henri Louis Duhamel du Monceau (1700–1782), fransk botaniker och ingenjör
 Jean Baptist Duhamel (1767–1847), fransk professor inom bergsbruk
 Jean-Baptiste Du Hamel (även Duhamel) (1624–1706), fransk teolog och filosof
 Jean-Marie Duhamel (1797–1872), fransk matematiker och fysiker
 Jonathan Duhamel (född 1987), kanadensisk pokerspelare
 Josh Duhamel (född 1972), amerikansk skådespelare
 Laurent Duhamel (född 1968), fransk fotbollsdomare
 Marcel Duhamel (1900–1977), fransk skådespelare
 Meagan Duhamel (född 1985), kanadensisk konståkare
 Sarah Duhamel (före 1895–efter 1922), fransk skådespelerska

Franska efternamn